

Notas 

Karnıyarık, que tanto pode traduzir-se como "beringela recheada" ou "barriga de beringela" ou "barriga cortada ou aberta" é um prato típico das cozinhas turca e arménia, mas também designa um estilo arquitetónico.
As escolas Imam Hatip são uma espécie de escolas secundárias com algumas características de escola profissional e religiosa. São as sucessoras dos madraçais (escolas islâmicas) otomanos que formavam os imames empregados pelo governo.
No original chama-se a esse curso um study abroad (literalmente estudo no estrangeiro). Para mais informações, ver artigos  e .

Referências

Bibliografia 
 !Anexos transcluídos